Кубок Конфедерации КАФ 2013 — 10-й розыгрыш турнира (39-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Проходил с 16 февраля по 30 ноября 2013 года.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 15—17 февраля, ответные — 1—2 марта 2013 года.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 15—17 марта, ответные — 5—7 апреля 2013 года.

|}

1/8 финала

Первый раунд 
Первые матчи прошли 19—21 апреля, ответные — 3—5 мая 2013 года.

|}

Второй раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 17—19 мая, ответные — 31 мая — 2 июня 2013 года.

|}

Групповой этап 
Групповой этап был сыгран в июле — сентябре 2013 года.

Группа A

Группа B

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 4—6 октября, ответные — 18—20 октября 2013 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 23 ноября, ответный — 30 ноября 2012 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2013 на сайте КАФ 
 Статистика Кубка Конфедерации 2013 на сайте RSSSF

Примечания 

2013
Футбол в Африке в 2013 году